Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Nootka”
 Pierwszy HMCS „Nootka” (J35) był trałowcem typu Fundy. W służbie kanadyjskiej w latach 1938-1945. Przemianowany na HMCS „Nanoose” (J35) w 1943 roku, by zwolnić nazwę dla niszczyciela.
 Drugi HMCS „Nootka” (R96) był niszczycielem typu Tribal. W służbie kanadyjskiej w latach 1946-1964.

Bibliografia 
 

Nootka